Гонцы () — село,
Духовский сельский совет,
Лубенский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322881802. Население по переписи 2001 года составляло 221 человек.

Географическое положение 
Село Гонцы находится на правом берегу реки Удай,
выше по течению примыкает село Духово,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Горобии,
на противоположном берегу — село Нетратовка (Чернухинский район).
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
До революции 1917 года село входило в состав Тарандинцевской волости Лубенского уезда Полтавской губернии Российской империи.

В  ЦГИА в г. Киеве  имеется метрическая книга 1724 года

Экономика 
 Птице-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Гонцовская стоянка времён позднего палеолита (15-13 тыс. до н. э.). Открыта в 1873 году археологом Ф. И. Каминским, раскапывалась в 1935 году А. Я. Брюсовым, И. Ф. Левицким и И. Г. Пидопличкой.

Примечания 
4. https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok/church/hint_001.xml